Сомбререте:

 Сомбререте — город  в Мексике, входит в штат Сакатекас.
 Сомбререте — муниципалитет в Мексике, входит в штат Сакатекас.